Куби́нский тиарис () — вид птиц из семейства овсянковых (Emberizidae). Обитают на островах Карибского моря (Багамах, Ямайке, Кубе, и островах Теркс и Кайкос) и на юге Флориды, где населяют леса, примыкающие к ним сельскохозяйственные угодья, высокотравье с отдельными деревьями и кустами. Живут небольшими группами порядка 20 особей; во время сезона дождей строят гнёзда в ветвях невысоко над землёй, используя в качестве материала небольшие ветки и корни растений и перья. Рацион составляют семена и насекомые.

Внешний вид 
Это маленькая птица длиной менее 10 см, для которой характерен половой диморфизм. У взрослого самца грудь черная, спина и крылья оливкового цвета, а оставшийся участок тела до хвоста — серого цвета, лицо и клюв чёрного цвета с канареечно-жёлтым кольцом. У взрослых самок грудь и нижняя сторона тела до хвоста имеет серый цвет, спина и крылья — оливкового цвета, цвет лица серо-коричневвый, имеет бледно жёлтое кольцо, менее яркое, чем у самца. Неполовозрелые птицы внешне похожи на самок.

Примечания 

Животные, описанные в 1789 году
Овсянковые
Птицы Северной Америки